Omophroninae  — подсемейство жуков из семейства жужелиц. Около 60 видов, в фауне России включает 2 вида.

Описание 
Округлые или овальной формы, сильно выпуклое, среднего размера, обычно от 5 до 7 мм. Щиток прикрыт задним краем переднеспинки. Надкрылья, каждое, с 14 точечными бороздками.

Биология 
Обитают на песчаных побережьях.

Классификация 
В России 1 род и 2 вида

Список видов 
 Трибы Omophronini Bonelli, 1810
 Род Omophron Latreille, 1802
 Подрод Omophron — 56 видов
 Omophron aequalis Morawitz, 1863 — Россия
 Omophron americanus Dejean, 1831 — США
 Omophron axillare Chaudoir, 1868 — Центральная Азия
 Omophron brettinghamae — Южная Азия
 Omophron chelys Andrewes, 1921
 Omophron dentatus LeConte, 1852 — США
 Omophron gemmeum — Южная Азия
 Omophron gilae LeConte, 1849 — США
 Omophron gratus Chaudoir, 1868 — США
 Omophron grossus Casey, 1909 — США
 Omophron labiatus (Fabricius, 1801) — США
 Омофрон перевязчатый (Omophron limbatum) (Fabricius, 1777) — Европа
 Omophron nitidus LeConte, 1848 — США
 Omophron obliteratus Horn, 1870 — США
 Omophron ovalis Horn, 1870 — США
 Omophron robustus Horn, 1870 — США
 Omophron rotundatum Chaudoir, 1852 — Центральная Азия
 Omophron tessellatus Say, 1823 — США
 Подрод Phrator Semenov, 1922 — 
 Omophron variegatus (Olivier, 1811)
 Другие

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1982: Обзор палеарктических видов рода Omophron (Coleoptera, Carabidae) // Энтомологическое обозрение (Том 61, вып. 2), 107—116.
 Лафер Г. Ш. 1989: Подсем. Omophroninae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 1).- Ленинград, «Наука», 121—122.
 Hůrka K. 2003: Subfamily Omophroninae, pp. 207—208. — In I.Lobl & A.Smetana (editors): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1.- Stenstrup, Apollo books, 819 pp.
 Kryzhanovskij O. L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.

Примечания

Ссылки 
 www.zin.ru
 Carabidae of the World Database (CWD) (2008): Trees of family Carabidae. Retrieved 2008-JUL-24.

Подсемейства насекомых